Броди (, ) — американская порноактриса, лауреатка премий AVN Awards и XRCO Award.

Биография 
Родилась 10 августа 1984 года в США. Имеет персидские корни. Дебютировала в порноиндустрии в 2004 году, в возрасте около 20 лет. Снималась для таких студий, как Adam & Eve, Anarchy, Devil’s Film, JM Productions, K-Beech Video, Kick Ass Pictures, Platinum Media, Red Light District Video, VCA Pictures и других.

В 2004 году снялась в фильме The Violation of Audrey Hollander в групповой лесбийской сцене с Эшли Блу, Одри Холландер, Джией Паломой, Келли Кляйн и Тайлой Винн, за которую в 2005 году получила премии AVN Awards за лучшую групповую лесбийскую сцену и XRCO Award за лучшую лесбийскую сцену.

Ушла из индустрии в 2007 году. По данным на 2020 год, снялась в 83 порнофильмах.

У Броди есть пирсинг в пупке, правой ноздре и языке, а также татуировки на правой руке, пальцах (текст Porn Star), над правым запястьем (маленькая пятиконечная звезда), над левым запястьем (маленькое сердце), молнии с обеих сторон лобка.

Награды

Избранная фильмография 
 The Violation of Audrey Hollander

Примечания

Ссылки 
 Brodi на Internet Adult Film Database (IAFD) 
 Brodi  на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами